Димитрис Михос ( 1890—1963) — офицер ВВС Греции, командир партизанских соединений Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС) на полуострове Пелопоннес.

Служба в греческой армии и ВВС 
Димитрис Михос родился в селе Лапанаги Ахайя в 1890 году.

В 1909 году, в возрасте девятнадцати лет, вступил на службу в Сухопутные войска Греции и в звании унтер-офицера принял участие в Балканских войнах.

В 1917 году был переведен в, только что созданное, авиационное подразделение армии и стал пилотом. В период 1919—1922 годов принял участие в Малоазийском походе греческой армии и был награждён.

После войны стал одним из ключевых руководителей (королевских) ВВС Греции, инструктором по ночным полётам и, достигнув звания подполковника авиации, стал заместителем командира военного аэродрома в Татой, недалеко от греческой столицы. Был демобилизован в 1939 году, но с началом греко-итальянской войны 28 октября 1940 года был возвращён на службу и в звании полковника авиации принял командование аэродромом Фалера.

С Народно-освободительной армией Греции 
С началом тройной, германо-итало-болгарской, оккупации Греции, Михос попытался создать свою, местную, организацию Сопротивления, под именем «Новая Филики Этерия». Однако вскоре он вступил в созданный по инициативе Коммунистической партии Греции и создавший организации по всей стране Национально-освободительный фронт Греции (ЭАМ).

В силу этого, Михос вскоре был арестован итальянцами и пробыл в тюрьме несколько месяцев. За это время ЭАМ реорганизовал свои партизанские отряды в Народно-освободительную армию Греции (ЭЛАС).

После своего освобождения Михосу, как кадровому офицеру, было поручено возглавить соединения ЭЛАС в его родном регионе Ахайя. Михос получил партизанский псевдоним «Скопа» или «Старик-Михос», но стал более известным под именем «капитан Михос».

Михос внёс решительный вклад в создание регулярных соединений ЭЛАС в регионе, возглавил их первый бой против итальянцев в Пиргаки у города Эгион. Последовал ряд других боёв, самым значительным из них бой у Леонтио.

Впоследствии Михосу, совместно с «капитаном Пелопидасом» (Ласкас, Пантелис), было поручено возглавить соединения ЭЛАС всего Пелопоннеса.

В апреле 1944 года Михос был избран депутатом в Парламент гор (ΠΕΕΑ), при так называемом «Правительстве гор».
К декабрю 1944 года, когда начались бои городских отрядов ЭЛАС в Афинах против британской армии, Михос был направлен в генштаб ЭЛАС.

После освобождения 
В 1945 году, после подписания Варкизского соглашения начался период «Белого террора» против коммунистов и бывших бойцов ЭЛАС. Михос был арестован и заключён в тюрьму в городе Патры.

Михос был в числе 83 высших офицеров ЭЛАС, сосланных в июле 1946 года на острова Икария-Наксос-Фолегандрос.
В 1947 году он был отправлен в Концентрационный лагерь Макронисос.
В 1950 году вновь был осуждён к десятилетнему тюремному заключению.

В тюрьме он написал свои мемуары — «Тетради» — которые сохранились под заголовком «Сопротивление в Морее».

Димитрис Михос умер в Афинах в 1963 году.

Источники 
 Ηλία Παπαστεργιόπουλου, «Ο Μωρηάς στα όπλα»(Εθνική Αντίσταση 1941—1944), Έρευνα και Κριτική της Νεοελληνικής ιστορίας), εξάτομο, Αθήνα 1965—1980.
 Τα Φίλια και οι απανταχού Φιλιώτες, Τεύχος 18 «Η μάχη των Φιλίων» του Γιάννη Α. Παπαρρηγόπουλου.
 http://metwpoistorias.blogspot.com/2009/01/blog-post_23.html

Ссылки 

Участники Первой Балканской войны
Участники Второй Балканской войны
Лётчики Первой мировой войны (Греция)
Партизаны Греции
Мемуаристы Греции
Военачальники Второй мировой войны
Заключённые концлагеря Макронисос